Love (engl. Liebe) steht für:

 Love (Band), Rockband der 1960er und 1970er Jahre
 Love (Lana-Del-Rey-Lied), Lied von Lana Del Rey
 Love (Nancy-Adams-Lied), Lied aus dem Disney-Film Robin Hood (1973)
 Love (Sasha-Son-Lied), litauischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2009
 Love (The-Beatles-Album), Musikalbum der Beatles
 Love (The-Cult-Album), Album von The Cult
 Love (Roman), Roman von Stephen King
 Love – Die schönste Geschichte, Stück von Alexej Schipenko
 Love, Punktestand von Null beim Tennis

Filme und Serien:
 Love (1991), indischer Film
 Love (2011), US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Love (2012), taiwanischer Film
 Love (2015), französischer Film
 Love (Fernsehserie), US-amerikanische Netflix-Originalserie

Geografie:
 Love (Krater), Mondkrater
 Love (Saskatchewan), Ort in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Love (Arizona)
 Love (Illinois)
 Love (Kentucky)
 Love (Mississippi)
 Love (Virginia)
 Love County, Verwaltungseinheit in Oklahoma
 Love Hill (Georgia)
 Love Lady (Tennessee)
 LOVE Park, Park in Philadelphia
 Love Point (Maryland)
 Love Station (Tennessee)
 Love Valley (North Carolina)

Love ist
 ein Familienname, zu Namensträgern siehe Love (Familienname)

L-O-V-E steht für:
 L-O-V-E, Lied (u. a. von Nat King Cole)

Siehe auch:
 Dallas Love Field, Flughafen in Texas
 Love Field, verschiedene Bedeutungen
 Love?, verschiedene Bedeutungen
 Løve